Osoby o tym nazwisku:
 Gilbert Stork − amerykański biochemik
 Jeff Stork − amerykański siatkarz, olimpijka
 Juan Gaspar Stork − rzymskokatolicki duchowny
 Sarah Stork − niemiecka aktorka
 Sture Stork − szwedzki żeglarz sportowy, olimpijka
 Rudolf Stork − polski wojskowy, działacz podziemia, więzień obozów koncentracyjnych